Das Wort Epigraph  ist

 eine Bezeichnung für eine antike Inschrift, siehe Epigraph (Literatur)
 die Menge der Punkte auf oder über einem Funktionsgraph, siehe Epigraph (Mathematik)

Siehe auch: